Útesník je český rodový název pro několik druhů sapínovitých ryb:
 Abudefduf Forsskål, 1775
 Dischistodus Gill, 1863
 Hemiglyphidodon Bleeker, 1877
 Neoglyphidodon Allen, 1991
 Neopomacentrus Allen, 1975
 Plectroglyphidodon Fowler & Ball, 1924
 Pomachromis Allen & Randall, 1974

Související články 
 sapín
 sapínek